11-й чемпионат Европы по софтболу среди мужчин 2012 проводился в городе Амстелвен (Нидерланды) с 24—28 июля 2012 года с участием 7 команд.

В Нидерландах мужской чемпионат Европы проводился в 3-й раз, в городе Амстелвен впервые. Три лучшие команды получали квалификацию на чемпионат мира 2013.

Чемпионом Европы стала (в 7-й раз в своей истории) сборная Чехии, победив в финале сборную Нидерландов. Третье место заняла сборная Великобритании.

Формат соревнований 
Сначала команды участвуют в групповом этапе, где в одной группе по круговой системе играют между собой в один круг. Четыре лучшие команды проходят в плей-офф за 1—4 места, проводящийся по системе Пейджа. Оставшиеся три команды играют между собой по круговой системе в один круг классификационные матчи за 5—7 места.

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—4 места
 Проходят в классификацию за 5—7 места

Классификация за 5—7 места

Плей-офф

Итоговая классификация 

 Команды, квалифицированные на чемпионат мира 2013

Примечания

Ссылки 
  (официальный сайт чемпионата Европы 2012, веб-архив)

2012 год в софтболе
2012
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Амстелвене
Чемпионаты Европы в Нидерландах
Софтбол
Июль 2012 года